Flugen kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Flugen, Småland, sjö i Västerviks kommun,  (34,8 ha)
Stora Flugen, sjö i Västerviks kommun,  (71,3 ha)
Flugen, Östergötland, sjö i Ydre kommun,  (21 ha)
Flugen, Hälsingland, sjö i Ovanåkers kommun,  (32,5 ha)
Lilla Flugen, Hälsingland, sjö i Bollnäs kommun,  (34,3 ha)
Stor-Flugen, sjö i Bollnäs kommun,  (4,78 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn